Dans la mythologie grecque, Hypnos est une divinité personnifiant le sommeil.
 (14827) Hypnos est un astéroïde.
 Hypnos est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya.
 Citroën Hypnos, concept-car de 2008.